Mecz o Puchar Interkontynentalny 2003 został rozegrany 14 grudnia 2003 na Nissan Stadium w Jokohamie pomiędzy Milanem, zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 2002/03 oraz Boca Juniors, triumfatorem Copa Libertadores 2003. Boca Juniors wygrało mecz po karnych 3:1. W regulaminowym czasie gry padł remis 1:1.

Szczegóły meczu

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (2002/2003)
 Copa Libertadores 2003

Bibliografia 
 RSSSF

2003 w piłce nożnej
Puchar Interkontynentalny w piłce nożnej